Municipio de Lykens puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lykens (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Lykens (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.